Трансмаш — сокращение термина «транспортное машиностроение».
 «Трансмашпроект» — российская компания по проектированию предприятий транспортного машиностроения.
 «Трансмашхолдинг» — производитель подвижного состава для рельсового транспорта.

 «Трансмаш» — футбольный клуб из Могилёва. В 1998 году объединился с ФК «Днепр» Могилёв в ФК «Днепр-Трансмаш».
 «Днепр-Трансмаш» — название футбольного клуба «Днепр» из Могилёва в 1998—2005 годах.
  — стадион в Могилёве.
 «Трансмаш-Эллада» — белорусский мини-футбольный клуб, чемпион Белоруссии по мини-футболу в сезоне-1994/95.
 «Трансмаш» — белорусский мини-футбольный клуб, бронзовый призёр чемпионата Белоруссии в сезоне-1995/96.

Примечания